

Economia 
 Ricchezza – si intende per ricchezza la condizione di agio economico, tipicamente connessa alla larga disponibilità di beni materiali e denaro

Geografia 
 Riccò del Golfo – comune della provincia della Spezia, in Liguria
 Riccò – torrente della città metropolitana di Genova, a nord del capoluogo, in Liguria
 Monte Ricco – situato nel comune di Monselice (Padova), è una delle cime sud orientali dei Colli Euganei

Persone

Ricco 
 Alberto III il Ricco (...–1199) – conte di Asburgo e Langravio dell'Alta Alsazia
 Andrea di Ricco (1213-1294) – pittore italiano
 Guntram il Ricco (...–950/973) – il capostipite di origine francese della casa d'Asburgo
 Mario Ricco (1940) – fisico, inventore e ingegnere italiano
 Mazzeo di Ricco (...–1252) – poeta italiano

Riccò 
 Annibale Riccò (1844-1919) – astronomo e astrofisico italiano, figlio di Felice
 Felice Riccò (1817-1894) – artigiano e fotografo italiano
 Riccardo Riccò (1983) – ex ciclista su strada italiano
 Silvano Riccò (1959) – ciclista su strada italiano

Musica 
 Ricco – singolo di Giaime del 2019